GCN steht für:

 GameCube Nintendo, siehe Nintendo GameCube
 Global Cycling Network, ein YouTube-Kanal zum Thema Radsport
 Graphics Core Next, eine Grafikprozessor-Architektur, siehe AMD-Radeon-HD-7000-Serie #Architektur
 Guide Channel Number, die Programmleitzahl für Videorekorder, siehe ShowView
 Global Coupon Number, ein Nummernsystem für Coupons, siehe Global Trade Item Number

Abkürzung